Parisienne (französisch „Pariserin“ bzw. weibliche Form des Adjektivs „pariserisch“) steht für:

 La Parisienne, die Nationalhymne Frankreichs von 1830 bis 1848
 Parisienne, eine Baguette-Art, siehe Baguette #Französische Baguette-Arten
 Parisienne (Zigarettenmarke), Schweizer Zigarettenmarke
 Parisienne (Küche), eine traditionelle Beilage in der französischen Küche
 Revue parisienne, eine literarische Zeitschrift
 Maison Parisienne, französischer Automobilhersteller
 Société Parisienne, französischer Fahrzeughersteller
 Pontiac Parisienne, ein Pkw-Modell von Pontiac

Siehe auch:
 Ile Parisienne
 Parisien